«Гроссето» () — итальянский футбольный клуб из города Гроссето, выступающий в Высшем дивизионе Профессиональной лиги () . Основан в 1912 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Карло Дзеккини», вмещающем 10 200 зрителей.

История 
В сезоне 2006-07 клуб выиграл Серию C1/A, завоевав право выступать в Серии B
В сезоне 2007—2008 Гроссето занимает 13 место Серия В
В сезоне 2008—2009 Грифоны умудраются достичь невероятного, для себя, успеха заняв 6-е место, дающие право на борьбу в плей-офф за выход в Серию А, где уступил Ливорно в полуфинале 2:0,1:4.

Достижения 

Серия C1: (1)
 Победитель: 2006-07
Суперкубок Серии C1: (1)
 Обладатель: 2006-07
Серия C2: (1)
 Победитель: 2003-04
Серия D: (3)
 Победитель: 1960-61, 1972-73, 1994-95
 2-е место: 2001-02

Сезоны 
 1995 год Зачислен в региональную лигу Гроссето,Тоскана.
 1995-96 15-е место в группе А региональной лиги Тосканы (Eccelenzze Toskana), понижение в квалификационный турнир Тосканы (Promozione Toskana).
 1996-97 1-е место в квалификационном турнире Тосканы (Promozione Toskana), переведен в региональную лигу Тосканы (Eccelenzze Toskana).
 1997-98 2 место группе А региональной лиги Тосканы, победа в финале плей-офф над Ренато Кури. Приобретает статус клуба Национальной Лиги Любителей(CND).
 1998-99 3-е место в группе F (CND).
 1999-00 7-е место в группе Е (CND).
 2000-01 3-е место в группе Е,Серии D.
 2001-02 2-е место в группе F,Серии D,переведен в Серию С2.
 2002-03 4-е место в группе В,Серии С2.Поражение в полуфинале плей-офф от Римини.
 2003-04 1-е место в группе А, Серии С2.Переведен в Серию С1.
 2004-05 4-е место в группе А,Серии С1. Поражение в полуфинале плей-офф от Павии.
 2005-06 4-е место в группе В,Серии С1. Поражение в финале плей-офф от Фрозиноне.
 2006-07 1-е место в Серии С1,плюс завоевание Суперкубка Серии С.Переведен в Серию В.
 2007-08 13-е место в Серии В.
 2008-09 6-е место в Серии В.Поражение в полуфинале плей-офф от Ливорно.
 2009-10 7-е место в Серии В.
 2010-11 15-е место в Серии В.
 2011-12 14-е место в Серии В.
 2012-13 22-е место в Серии В. Вылет в Высший дивизион профессиональной лиги.(Lega Pro Prime Divisione).

Состав

Игроки в аренде

Тренерский штаб 
 Тренер  Антонелло Куккуредду
 Второй Тренер  Джованни Джузеппе Ди Мельо
 Тренер по физподготовке  Клементе Труда
 Тренер Вратарей  Джордано Негретти

Известные игроки 
  Адриан Мадаски
  Мирко Пьери
  Анди Сельва
  Томас Пикльманн
  Андреа Лаццари
  Маурисио Пинилья

Известные тренеры 
  Джованни Галеоне
  Лучано Манчини
  Антонелло Куккуреду
  Массимилиано Аллегри
  Маурицио Сарри

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт фанатов

Футбольные клубы Италии
ФК «Гроссето»